Список видів роду дівочі очка:

Список, який містить 100 визнаних видів роду дівочі очка (Coreopsis) з родини складноцвітих або айстрових (Asteraceae), складений на основі даних сайту «The Plant List».

Українські назви видів, які містять посилання на авторитетні джерела, є прийнятими українськими назвами.

A

B

C

D

F

G

H

I

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

Примітки

Посилання 

 Список видів роду Coreopsis на сайті «Vascular Tropicos» Міссурійського ботанічного саду 
 Coreopsis на сайті «International Plant Names Index» 
 Coreopsis на сайті «Plantsystematics» 
 Список видів Coreopsis на сайті Міжнародної ради ботанічних садів з охорони рослин 
 Список видів роду Coreopsis на сайті «Germplasm Resources Information Network» (GRIN) 

 
Дівочі очка
Дівочі очка